Margareta av Rumänien, väktare av Rumäniens krona och före detta Prinsessa av Hohenzollern-Sigmaringen, född 26 mars 1949 i Lausanne i Schweiz, är det förstfödda barnet till den framlidne Kung Mikael I av Rumänien och Anne av Bourbon-Parma.

Margareta har studerat sociologi, statsvetenskap och internationell rätt på Edinburgh universitet och utexaminerade år 1974. Efter detta arbetade hon i olika universitet i Storbritannien. År 1983 började hon arbeta för WHO och UNFPA.. 

Sedan 2015 har hon fungerat som ordförande för Röda korset i Rumänien.

Vid en ceremoni den 30 december 2007 utsåg hennes far, den detroniserade kung Mikael I av Rumänien, prinsessan Margarita till tronarvinge med titeln "väktare av Rumäniens krona" (rumänska Custodele Coroanei Române). Efter sin fars död 2017 erkänns hon som överhuvud för det tidigare rumänska kungahuset.

Privatliv 
Margareta är gift med Radu Duda som först titulerades som prins av Hohenzollern-Veringen men senare fick han titeln prins av Rumänien.

Trivia 

 Rumäniens kristdemokratiska och agrara folkparti (ett monarkistiskt marginalparti) frågade Margareta att kandidera till senatsvalet från deras lista år 2003.
 Skola nr. 114, ett gymnasium i Bukarest, bytte sitt namn till Prinsessa Margaretas gymnasium år 2008.
 Margareta har sagt att hon föredrar Sprite och 7 Up framför Coca-Cola.

Ordnar och utmärkelser

Rumänska utmärkelser
  Rumäniens kungahus: Riddare Storkors med kedja av Carol I:s ordenhttp://c8.alamy.com/comp/D59DAR/prince-radu-duda-of-romania-and-princess-margareta-of-romania-arrive-D59DAR.jpg
  Rumäniens kungahus: Riddare Storkors av Kronorden
  Rumäniens kungahus: Riddare av det Kungliga Hederstecknet av Väktaren av Rumäniens krona''

Utländska utmärkelser 
  Malteserorden
  Frankrike: Hederslegionen
  Tjeckien: Tjeckiska försvarsministerns förtjänsttecken

Galleri

Anfäder

Referenser

Externa länkar

 Webbplats den Kungliga Familjen
 Blog den Kungliga Familjen

Rumäniens kungligheter
Tronpretendenter
Rumänska prinsessor
Rumänska diplomater
Antikommunister
Mottagare av Rumänska kronorden
Storkorset av Rumänska kronorden
Riddare av Hederslegionen
Officerare av Hederslegionen
Malteserriddare
Alumner från Edinburghs universitet
Födda 1949
Levande personer
Kvinnor